В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1321 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 1321 году

Январь 
 10 января — Мария Брабантская (66) — королева-консорт Франции (1274—1285), жена короля Филиппа III Смелого
 13 января —  — жена правителя Милана Маттео I Висконти с 1269 года.

Февраль 
 25 февраля — Беатриса д’Авен — графиня-консорт Люксембурга (1281—1288), жена графа Генриха VI Люксембургского.

Март 
 18 марта — Матуш Чак — палатин Венгрии (1296—1297, 1302—1310), «некоронованный король» западной и центральной Словакии

Апрель 
 9 апреля —  — католический миссионер в Индии, святой римско-католической церкви.
 17 апреля —  — португальская инфанта, дочь короля Афонсу III, леди Монтемор-у-Велью, основательница города Бривьеска.
 19 апреля —  — константинопольский патриарх (1320—1321).
 27 апреля — Никколо Альберти — епископ Сполето (1299—1303), кардинал-епископ Остии (1303—1321).

Май 
 31 мая — Биргер Магнуссон — король Швеции (1290—1318); умер в изгнании.

Июль 
 1 июля — Мария де Молина — королева-консорт Кастилии и Леона (1284—1295) как жена Санчо IV Храброго регент королевства (1295—1301, 1312—1321).
 18 июля —  — епископ Фьезоле (1301—1309), епископ Флоренции (1309—1321).
 19 июля —  — епископ Кура (1298—1321).
 23 июля —  — первый титулярный и шестой феодальный барон Беркли (1295—1321).
 31 июля — Ибн ал-Банна — западноарабский математик и астроном.

Август 
 18 августа —  — епископ Виченцы (1296—1303), архиепископ Равенны (1303—1321), святой римско-католической церкви.
 31 августа —  — епископ Помезании (1309—1321).

Сентябрь 
 3 сентября —  — сеньор Эгмонт (1312—1321).
 13 сентября — Эдмунд Батлер, граф Каррик — англоирландский аристократ, первый граф Каррик (1315—1321), юстициарий Ирландии с 1303 года.
 14 сентября — Данте Алигьери — итальянский поэт, мыслитель, богослов, один из основоположников литературного итальянского языка, политический деятель, создатель «Божественной комедии».
 20 сентября —  — князь-епископ Падерборна (1310—1321).

Октябрь 
 29 октября — Стефан Урош II Милутин — король Сербии (1282—1321)

Ноябрь 
 3 ноября —  — архиепископ Амбрёна (1295—1311), архиепископ Экса (1311—1312), кардинал-епископ Палестрины (1312—1221).
 9 ноября —  — лорд-казначей Англии (1295—1307, 1312), епископ Ковентри и Личфилда (1296—1321).
 25 ноября — Николас Сегрейв — граф-маршал Англии (1308—131).
 27 ноября — 
 Кунгута Чешская — чешская принцесса, дочь короля Пржемысла Отакара II, княгиня-консорт мазовецкая, плоцкая, черская и сандомирская (1291—1313), аббатиса монастыря святого Георгия.
 Пико делла Мирандола, Франческо I — итальянский кондотьер, основатель рода синьоров (впоследствии графов и герцогов) Мирандолы и графов (впоследствии маркизов) Конкордии, подеста Модены (1311—1312, 1318—1319), погиб в заточении.

Декабрь 
 1 декабря —  — епископ Ивреа (1288—1321).

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Беатриса Анжуйская — неаполитанская принцесса, дочь короля Карла II Анжуйского, графиня Андрии (1305—1321).
 Болеслав Олесницкий — князь (с братьями) глоговско-жаганьский и великопольский (1309—1312), князь (с братом Конрадом) олесницкий, намысловский, гнезненский и калишский (1312—1314), князь гнезненский (1313—1314), первый независимый князь олесницкий (1313—1321).
  — внебрачный сын графа Голландии Флориса V.
  — последний перфект катаров в Лангедоке, сожжён на костре инквизиции.
 Давид Фёдорович — князь ярославский (1300—1321), святой Русской православной церкви.
  — францисканский наместник во Франции (1318—1321), христианский писатель.
  — юстициарий Ирландии (1295—1313).
 Иоанн II Одноглазый — граф Гольштейн-Киля (1263—1321).
  — граф Оркни (ок. 1300—1321).
  — юдекс Арбореи (1304—1321).
  — арабский судья, путешественник и писатель.
 Налло Тринчи — итальянский кондотьер первый сеньор Фолиньо из рода Тринчи (1305—1321).
  — францисканский монах, святой римско-католической церкви.
 Раймонд I де Бо — граф д’Авеллино (1305—1321), сенешаль Пьемонта (1314—1320), сенешаль Прованса (1315—1320); убит в сражении у Грузанса.
 Рено Бургундский — граф Монбельяра (1282—1321), автор хартии свободы для Монбельяра.
  — архиепископ Арма (1307—1311).
 Юнус Эмре — турецкий поэт.
  — виконт Кастельноу.

См. также 
 Список умерших в 1320 году
 Список умерших в 1322 году

1321